Schwenningen  – comune nel Baden-Württemberg
 Schwenningen  – comune in Baviera
 Villingen-Schwenningen  – città nel Baden-Württemberg